Кру́пский — западнославянская и восточнославянская фамилия, происходящая из Польши, также топоним.

Носители фамилии 
 Крупский, Адам (1706—1748) — религиозный деятель Великого княжества Литовского, философ-иезуит.
 
 Крупский, Антони (1889—1948) — швейцарский ветеринар, профессор Цюрихского университета.
 Крупский, Виктор Иосифович (1921—2000) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Крупский, Владимир Аркадьевич (род. 1960) — бывший президент Украинского униона Церкви адвентистов седьмого дня.
 Крупский, Ежи (1472—1548) — польский дипломат, воевода белзский, королевский советник, основатель замка Крупе.
 Крупский, Иван Васильевич (1901—1988) — советский военный лётчик, военачальник, генерал-майор авиации.
 Крупский, Иван Лазаревич (1926—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Крупский, Иосиф Григорьевич (1934—2014) — белорусский художник.
 Крупский, Кирилл Кириллович (1811—1896) — магистр теологических наук, капеллан, священник Русской Православной Церкви, протоиерей.
 Крупский, Константин Игнатьевич (1838—1883) — русский офицер, участник революционного движения в царской армии, отец Надежды Крупской.
 Крупский, Михаил Александрович (1902—1975) — инженер-контр-адмирал ВМФ СССР, племянник Н. К. Крупской.
 Крупский, Миколай (род. 1919) — бригадный генерал Польши.
 Крупский, Николай Николаевич (род. 1988) — русский сценарист, режиссёр, поэт.
 Крупский, Павел Филиппович (1924—1943) — Герой Советского Союза, десантник (военная разведка), сержант.
 Крупский, Чеслав — государственный деятель II Речи Посполитой, воевода новогрудский.
 Крупский, Ян (1924—2018) — альпинист, горный спасатель.
 Крупский, Ян Непомуцэн Казимеж (1799—1856) — основатель польской стенографии, писатель, журналист.
 Крупский, Януш (1951—2010) — польский историк и государственный деятель.
 Крупский, Ярослав (род. 1969) — футболист клуба «Арка», вратарь, тренер.
 Курбский, Андрей Михайлович (1528—1583) — в Великом княжестве Литовском был записан в документах под фамилией Крупский.

Псевдонимы 
 Эстрейхер, Кароль (старший) (псевдоним Крупский; 1827—1908) — польский библиограф.
 Крупнов, Анатолий Германович (псевдоним Крупский; 1965—1997) — российский рок-музыкант, поэт, певец.
 Ариав, Хаим (псевдоним Крупский; 1895—1957) — израильский общественный и политический деятель.

Топоним 
 Крупский — посёлок в Крупском районе Минской области.
 Крупский — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Крупский — хутор в Сальском районе Ростовской области.

См. также 
 Крупская (фамилия)
 Крупский (фамилия)
 Крупский район — район в Минской области Белоруссии
 Крупское
 Крупской